Die isländische Fußballmeisterschaft 1986 war die 75. Spielzeit der höchsten isländischen Fußballliga. Die Liga begann am 17. Mai 1986 und endete mit den letzten Spielen am 13. September 1986.

Der Titel ging zum 16. Mal an Fram Reykjavík, wobei Valur Reykjavík nur aufgrund einer schlechteren Tordifferenz unterlag.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Torschützenliste 
Die folgende Tabelle gibt die besten Torschützen der Saison wieder.

Weblinks und Referenzen 

Fußballsaison 1986
1986